Amerikai Egyesült Államok
 Happy Hollow (Alabama)
 Happy Hollow (Bartow megye, Georgia)
 Happy Hollow (DeKalb megye, Georgia)
 Happy Hollow (Harrison megye, Indiana)
 Happy Hollow (Tippecanoe megye, Indiana)
 Happy Hollow (Kentucky)
 Happy Hollow (Missouri)
 Happy Hollow (Rhode Island)
 Happy Hollow (Oregon)
 Happy Hollow (Texas)